Казевел () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен. Является составной частью муниципалитета Сантарен. Входит в экономико-статистический субрегион Лезирия-ду-Тежу, который входит в Рибатежу. Занимает площадь 33,24 км². Достопримечательности: Церковь святой Марии, покровительницы района, дворец Кинта де Д. Родриго (в руинах). На территории района преобладает климат средиземноморского типа.

Демография 
Население составляет 864 человека на 2011 год.

Экономика 
Социально-экономическая структура фрегезии, в основном. базируется на сельском хозяйстве, виноделии и животноводстве (разведение домашнего скота).Численность населения, занятого сельским хозяйством составляет около 300 человек. 

Промышленный дефицит связан отчасти сотсутствием стабильной дорожной сети.

Примечания 

Районы округа Сантарен